Keoagetse Radipotsane (Nasceu em 16 de setembro de 1982) é um jogador de futebol botsuanês que atua como meia pelo Notwane F.C de Botsuana.

Futebolistas do Botsuana